Deathless — шостий студійний альбом американської групи Throwdown, який був випущений 10 листопада 2009 року.

Композиції 
 The Scythe – 4:00
 This Continuum – 3:45
 Tombs – 4:05
 The Blinding Light – 6:12
 Widowed – 5:51
 Headed South – 5:20
 Serpent Noose – 4:12
 Ouroboros Rising – 4:24
 Skeleton Vanguard – 4:24
 Pyre & Procession – 4:07
 Black Vatican – 3:22
 Burial at Sea – 5:31

Джерела 
 Deathless  allmusic
 Deathless  last.fm

Альбоми Throwdown
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми